Le nom Clive Davis est porté par les personnes suivantes :
 Clive Davis (1932-), le fondateur du label J Records, filiale de BMG ;
 Clive Davies (1949-), un joueur de rugby à XV international gallois.

Voir aussi